Denniz PoP (* 26. April 1963 in Tullinge; † 30. August 1998 in Solna; eigentlich Dag Krister Volle) war ein schwedischer DJ, Remixer, Komponist und Musikproduzent.

Karriere 
In den 1980er-Jahren begann er seine Karriere als DJ in Stockholmer Clubs. 1986 gründete er seine eigene Plattenfirma SweMix, für die er zu Beginn Remix-Alben verschiedener Künstler produzierte. Später veröffentlichte er dort auch eigene Songs, unter anderem für Rob'n'Raz und Kayo, mit denen er vorwiegend in Schweden bekannt wurde.

Ab 1990 produzierte und schrieb er Songs für Dr. Alban (Hello Afrika) und Leila K. (Open Sesame), die daraufhin internationale Erfolge feiern konnten: Dr. Alban verkaufte bis heute weltweit elf Millionen Platten, der Song It’s My Life stieg 1992 bis auf Platz 1 der deutschen Charts. Leila K. (Bestselling Female Artist in Europe 1993) erlangte große Bekanntheit durch eine Musikrichtung, die man auch als „Euro-Dance“ bezeichnet, eine Mischung aus Rap und Dancefloor.

1992 gründete er in Stockholm die Cheiron-Studios und brachte ein bis dahin unbekanntes Quartett junger schwedischer Künstler ganz nach oben in die Charts: Ace of Base, die nicht zufällig große Ähnlichkeit mit ABBA aufweisen, erlangten weltweit große Popularität durch Songs wie All That She Wants oder Don't Turn Around. Allein ihr erstes Album verkaufte sich über 21 Millionen Mal und erreichte Platz 1 der Albumcharts sowohl in Deutschland wie auch in Großbritannien und den USA.

Mit Gründung der Cheiron-Studios begann Denniz PoP damit, bisher unbekannte Musiker und Komponisten zu rekrutieren, deren Musik im Laufe der Zeit weltberühmt wurde. Ab 1992 arbeitete PoP mit Max Martin zusammen, Ergebnis der Arbeit sind unter anderem Songs für Ace of Base (Never Gonna Say I'm Sorry), Backstreet Boys (We've Got It Goin' On) und *NSYNC (I Want You Back). Ferner arbeitete er mit Kristian Lundin zusammen, der wiederum für Dr. Alban oder die Backstreet Boys produzierte.

Tod 
Im Herbst 1997 wurde bei Denniz PoP Magenkrebs diagnostiziert. Im Jahr darauf starb er im Alter von 35 Jahren. Er hinterließ eine Lebensgefährtin und einen elfjährigen Sohn.

Die Backstreet Boys widmeten ihm das Video ihres Songs Show Me The Meaning Of Being Lonely.

Autorenbeteiligungen und Produktionen

Weblinks 
 Biographie und Songsamples von Denniz PoP (englisch)

Einzelnachweise 

Musikproduzent
Komponist (Schweden)
DJ
Pseudonym
Schwede
Geboren 1963
Gestorben 1998
Mann